Это — список компьютерных игры, изданных на устройстве Family Computer Disk System. Все приведенные игры изданы в Японии или в азиатском регионе. Игры, изданные в Северной Америке и Европе включены в Список игр на NES. Игры, изданные на Famicom в формате картриджа включены в Список игр на Family Computer. Смотри список компьютерных и видеоигр, чтобы найти интересующий список. В данный список включены 229 игр, изданных на Family Computer Disk System.

Ссылки 
 List of Famicom Disk games with all serial numbers and additional info (In Japanese)
 Famicom World’s FDS game database

Family Computer Disk System